Il singolare del torneo di tennis Shrewsbury Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Igor' Kunicyn che ha battuto in finale Igor Sijsling 6-2, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Iván Navarro (primo turno)
 Robin Haase (primo turno)
 Igor' Kunicyn (Campione)

 Alex Bogdanović (secondo turno)
 David Guez (semifinali)
 Jesse Huta Galung (secondo turno)
 Łukasz Kubot (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Shrewsbury Challenger 2007